Agustín Díaz  puede referirse a:

Agustín Díaz (1988), futbolista argentino;
Agustín 'Coruco' Díaz Rojas (1935-1961), futbolista mexicano;
Agustín Díaz Bialet (1911-1993), abogado y juez argentino;
Agustín Díaz Colodrero (1790-1829), militar argentino;
Agustín Díaz de Mera (1947), político español;
Agustín Díaz Pacheco (1952), escritor español;
Agustín Díaz Yanes (1950), director de cine español.